Vault (band), een band
 Vault (fictieve gevangenis), een gevangenis in strips van Marvel Comics
 Vault (kunstwerk), een kunstwerk in Melbourne, Australië
 Vault (2019), Amerikaanse film uit 2019